Shumsk kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Šunskai, ort, 
 Šumskas, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar